Фригерид (Frigeridus) може да се отнася за:

 Фригерид, римски военачалник на войската, управител на провинция Панония Валерия (дн. Печ) при Грациан, участва в битката при Ад Салицес (377 г.)
 Ренат Профутур Фригерид, римски историк от 5 век